Lista cuprinde delegații la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 care au decretat unirea Transilvaniei cu România.

Conform regulamentului privind alegerea delegaților, decretarea unirii Transilvaniei cu România trebuia făcută de reprezentanții tuturor categoriilor sociale, fiind invitați să participe reprezentanții clerului celor două confesiuni românești, câte doi aleși din partea fiecărei societăți culturale, reuniuni de învățători, reuniuni de meseriași și reuniuni de femei, câte doi reprezentanți ai tinerimii universitare din fiecare instituție de învățământ superior, câte un reprezentant al colegiului profesoral al fiecărui institut teologic, gimnaziu, liceu, institut pedagogic și școală civilă, câte un ofițer și un soldat din fiecare secțiune județeană a gărzilor naționale. Fiecare cerc electoral (circumscripție electorală) trimitea câte cinci delegați aleși. De asemenea, PSD putea trimite un număr neprecizat de delegați (însă ponderea acestora nu era mare).

Notă: Câmpurile cu fond galben sunt nereferențiate. La completare se va pune sursa (referința) și se va scoate culoarea galbenă a fondului.

Delegați titulari 

Au lipsit de la adunare Vasile Lucaciu și Octavian Goga, în acel moment în străinătate, precum și Andrei Bârseanu, Gheorghe Dima și Valeriu Braniște, bolnavi.

Toți delegații care mai erau în viață în anul 1968 au fost decorați cu medalia „Semicentenarul Unirii Transilvaniei cu România”.

Delegați supleanți

Note

Bibliografie 
 Ioan I. Șerban (coord.), Dorin Giurgiu, Ionela Mircea, Nicolae Josan (coord.), Dicționarul personalităților Unirii, Alba Iulia: Ed. ALTIP, 2010, 
 Viorel Câmpean, Oameni și locuri din Sătmar , vol 1, Satu Mare: Ed. Citadela, 2008, 
 Viorel Câmpean, Oameni și locuri din Sătmar , vol 2, Satu Mare: Ed. Citadela, 2010, 
 Ioan Sebastian Bara ș.a., Județul Hunedoara: Monografie, vol. 1 (De la începuturi până la sfârșitul celui de al Doilea Război Mondial), Deva: Ed. Emia, 2012, 
 Ioan Sebastian Bara ș.a., Județul Hunedoara: Monografie, vol. 5 (Personalități hunedorene), Deva: Ed. Emia, 2015, 

 
Liste referitoare la istoria României‎